Andrea García-Huidobro Celedón (1985-), actrice et directrice de théâtre chilienne, fille de Cristián García-Huidobro ;
  (1952-), acteur chilien ;
 Eleuterio Fernández Huidobro (1942-2016), guérillero et homme politique uruguayen ;
 Francisca García-Huidobro (1973-), actrice et présentatrice de télévision chilienne ;
 Francisco de Borja García-Huidobro Severín (1936-), architecte chilien ;
 Norma Huidobro (1949-), écrivaine, philosophe et professeure argentine ;
 Pascual Ruiz Huidobro (1752-1813), militaire espagnol ;
 Vicente García-Huidobro Fernández (1893-1948), poète surréaliste et écrivain chilien ;

Toponyme 

 Villa Huidobro est une ville de la province de Córdoba, en Argentine
Patronyme hispanique